Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву з рахунком 6–4, 6–1. Це був 1-й титул Девенпорт за рік і 39-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд
2004